Кубок африканских наций 2023 — 34-й розыгрыш Кубка африканских наций, который должен был состояться осенью 2023 года в Гвинее. За проведение турнира боролись 3 страны: Алжир, Кот-д’Ивуар и Гвинея. В итоге Кот-д’Ивуар должен был проводить Кубок африканских наций 2021, а Гвинея — Кубок африканских наций 2023. Алжир должен был бороться за проведение турнира в 2025 году. Но из-за вспыхнувших в 2019 году восстаний в Камеруне Египет взял на себя проведение Кубка африканских наций 2019, тем самым проведение КАН 2021 отдали Камеруну, КАН 2023 — Кот-д’Ивуару, а проведение КАН 2025 — Гвинее. Но 3 июля 2022 турнир был перенесён на 2024 год из-за погодных условий.

Выбор организатора 
 Египет 
 Гвинея 
 Замбия 
 Кот-д’Ивуар 
 Алжир 
 Марокко 
 Тунис 

Отклонённые заявки
 Уганда 
 Судан 
 Сенегал 
 Камерун

Отборочный турнир

Участники

Стадионы 
Поскольку Кубок африканских наций расширился до 24 команд, ожидается, что будет задействовано шесть площадок. CAF установил следующие требования к стадионам.

В сентябре 2017 года правительство Кот-д'Ивуара объявило открытый тендер на места проведения соревнований. Сюда входят открытые тендеры на реконструкцию и расширение существующих стадионов «Феликс-Уфуэ-Буаньи» и «Стад-де-ла-Пэ» (стадион мира) в Буаке, а также строительство новых стадионов в городах Корого, Сан-Педро и Ямусукро. Три новых стадиона должны были вмещать по 20 000 зрителей каждый.

Помимо реконструкции или строительства стадионов, тендер включал реконструкцию или строительство тренировочных объектов в принимающих городах: 8 в Абиджане и 4 в Буаке, Корого, Ямусукро и Сан-Педро. Он также включал строительство 96 вилл (по 5 комнат на виллу) в городах Буаке, Корого, Ямусукро и Сан-Педро. Кроме того, должны были быть поданы заявки на строительство 3-звездочной гостиницы на 50 номеров в г. Корого.

Примечания 

2023 год в Кот-д’Ивуаре
2023 год в футболе
Июнь 2023 года
Июль 2023 года
Футбол в Кот-д’Ивуаре
Кубки африканских наций
Международные спортивные соревнования в Кот-д’Ивуаре